Burnt Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Burnt Lake (Denali Borough, Alaska)
 Burnt Lake (Valdez-Cordova, Alaska)
 Burnt Lake (Arkansas)
 Burnt Lake (Idaho)
 Burnt Lake (Minnesota)
 Burnt Lake (Montana)
 Burnt Lake (Nevada)
 Burnt Lake (Oregon)
 Burnt Lake (Wyoming)

in Kanada:
 Burnt Lake (Labrador)